Het jaar I van de Franse republikeinse kalender begon op 22 september 1792, de stichtingsdatum van de Eerste Franse Republiek. De republikeinse kalender is in Frankrijk officieel in gebruik geweest van 5 oktober 1793 tot 1 januari 1806. In tegenstelling tot de andere jaren van de republikeinse jaartelling zijn er daarom geen documenten uit die tijd waarin deze jaartelling werd gebruikt.

Opvallend is de grote regelmaat van de kalender. Alle maanden zijn gelijk wat betreft decadedagen (weekdagen), ook voor verschillende jaren. Dit wordt betaald met het hebben van 5 of 6 extra dagen aan het eind van het jaar, de zogenaamde Jours complémentaires of aanvullende dagen.

Onderstaande jaarkalender voor het jaar I geeft ook de corresponderende gregoriaanse datum weer.

Y01